Velika nagrada Brazilije 1982 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 21. marca 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 63
| 1:44:33,134
| 1
| 9
|-
! 2
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 63
| + 2,990 s
| 12
| 6
|-
! 3
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 63
| + 36,859 s
| 14
| 4
|-
! 4
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 63
| + 50,761 s
| 13
| 3
|-
! 5
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 62
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 62
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 4
|  Slim Borgudd
| Tyrrell-Ford
| 61
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 8
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 61
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 9
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 60
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 10
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 57
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! DSQ
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 63
| Diskvalifikacija
| 7
|  
|-
! DSQ
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 63
| Diskvalifikacija
| 3
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 38
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 36
| Vzmetenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-Ford
| 34
| Okvara
| 9
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 29
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 22
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 21
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 5
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 21
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 21
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 19
| Puščanje vode
| 26
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 16
| Sklopka
| 16
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 15
| Šasija
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 14
| Šasija
| 10
|  
|-
! Ods
| 33
|  Derek Daly
| Theodore-Ford
| 12
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
| 11
| Zavrten
| 17
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Brian Henton
| Arrows-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Riccardo Paletti
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Alain Prost 1'37.016

Formula 1 sezona 1982
1982